Сёлви Снайр Фодилсон (; 25 июля 2001) — исландский футболист, полузащитник. В настоящее время выступает за «Стьярнан».

Карьера 
В основном составе «Стьярнана» Сёлви дебютировал 23 мая 2018 года в матче чемпионата Исландии против «Филкира», выйдя на замену на 90-й минуте встречи. 12 июля сыграл в матче квалификации лиги Европы против эстонского «Нымме Калью».

Провёл 8 матчей за сборную Исландии до 17 лет.

Ссылки 
 
 

Футболисты Исландии
Игроки ФК «Стьярнан»